Konitz se poate referi la:
 Chojnice – un oraș din voievodatul Pomerania, Polonia.
 Konice – un oraș din regiunea Olomouc, Republica Cehă.